Antygen rakowo-płodowy – glikoproteina pochodzenia płodowego
 Anomalia oczu collie – choroba psów
 Analiza kosztów-efektywności – analiza kosztów w opiece medycznej
 Commissariat à l’energie atomique et aux énergies alternatives – CEA – francuski komitet energii atomowej
Endarterektomia tętnicy szyjnej - zabieg udrażniania z zakresu chirurgii naczyniowej